Niemcy:
 Eck – dzielnica Roding
 Eck – dzielnica Vilsbiburga
 Eck – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Berchtesgadener Land

Osoby:
 Heinrich Adolf von Eck – niemiecki paleontolog i geolog
 Heinz-Wilhelm Eck – niemiecki oficer
 Jan Mayer von Eck – niemiecki teolog
 Johnny Eck – amerykański aktor
 Valentin Eck – szwajcarski humanista

Inne:
 Deutsches Eck
 Haldenwanger Eck
 Laufbacher Eck
 Neuhausen ob Eck
 port lotniczy Hendrik Van Eck

Zobacz też:
 Egg
 Ek